Les Tripterotyphinae sont une sous-famille de mollusques gastéropodes de la famille des Muricidae.

Systématique 
La sous-famille des Muricopsinae a été créée en 1971 par les malacologistes américains  (1909-1997) et  (1932-).

Liste des genres 
Selon  :
 genre Cinclidotyphis DuShane, 1969
 genre Pterotyphis Jousseaume, 1880
 genre  Semityphis Martin, 1931
 genre Tripterotyphis Pilsbry & H. N. Lowe, 1932

Références taxinomiques

Notes et références 

Muricidae
Sous-famille de gastéropodes (nom scientifique)